Пасос-де-Борбен () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виго. Занимает площадь 50 км². Население — 3159 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Понтеведры